Чемпионат Европы по снукеру (, официальное название EBSA European Championship — по названию организации любительского снукера EBSA) — главный непрофессиональный (любительский) снукерный турнир в Европе. 

Турнир впервые был проведён в 1988 году в Голландии. Затем последовал перерыв (с 1989 по 1992 чемпионат не игрался), и лишь с 1993-го турнир стал ежегодным. Каждый год чемпионат проходит в разных местах. В 2011 году (7 — 17 июня) это была столица Болгарии — София.

Из-за некоторых особенностей формата турнира в нём, несмотря на любительский статус, могут принимать участие игроки-профессионалы из мэйн-тура. Также интересно и то, что за всю историю проведения чемпионата лишь малая доля победителей (точнее — Марк Аллен и Робин Халл) достигали впоследствии топ-32 мирового рейтинга.

С 1995 года стал проходить командный кубок Европы (позже его переименовали в командный чемпионат Европы), с 1997 — чемпионат Европы среди игроков до 19 лет. А с 1996 стал проводиться и женский чемпионат Европы. Командный и юниорский турниры также находятся под управлением EBSA и считаются частью чемпионата Европы, но они, в отличие от женского и мужского (которые проводятся параллельно) играются отдельно от этих двух турниров и не включены в общую программу. 

Примечательно, что с недавнего времени стал проходить и чемпионат Европы среди ветеранов.

Победители мужского турнира

Победительницы женского турнира

Примечания

Ссылки 

 История и статистика чемпионата в Архиве Криса Тёрнера